Rally Cross – videogioco del 1989 della Codemasters per C64, Spectrum
 Rally Cross – videogioco del 1989 della Anco per C64, Spectrum, Amstrad, Atari ST
 Rally Cross – videogioco del 1997 per PlayStation